Рейс 96 или Рейс 096 может означать:
 Рейс 096 American Airlines
 Рейс 096 Аэрофлота